Роман Гурецкий (; 27 августа 1889, Старая Соль, Старосамборского повета, Львовского воеводства, Австро-Венгрии (ныне в Старосамборской общине Львовской области, Украина) — 9 августа 1946, Искойд Парк графства Шропшир, Англия) — польский государственный, общественный и военный деятель, доктор юридических наук, генерал бригады Войска Польского (1924), президент Банка Народного хозяйства, министр промышленности и торговли Польской Республики (1935—1936) в правительстве М. Зындрам-Косцялковского, комендант Федерации польских союзов защитников Отчизны (1927—1946), президент Национальной футбольной лиги, Польского Туристического Клуба, морской и речной лиги (1929—1930), масон.

Биография 
С 1908 года обучался на юридическом факультете Львовского университета. В 1914 году получил научную степень доктора права.

В 1910 окончил офицерские курсы. Участник первой мировой войны. В августе 1914 организовал стрелковый отряд, в составе которого влился в польские легионы. Закончил войну в 1918 капитаном, начальником интендантской службы польских легионов.

До 1926 служил в польской армии. В 1927—1935 и 1936—1939 был президентом банка. В октябре 1935 — мае 1936 — исполнял функции министра промышленности и торговли Польской Республики.

В 1927 организовал и до 1946 года возглавлял Федерацию польских союзов защитников Отчизны, был создателем польской секции международной федерации бывших ветеранов (FIDAC), с 1932 — вице-президент, а в 1927—1946 — комендант этой организации.

С 1926 — президент футбольного клуба «Легия» (Варшава), заложил фактические основы функционирования клуба, организовал его финансирование и осуществил строительство столичного стадиона «Легии». Был также одним из организаторов и первым президентом польской футбольной лиги (1.03.1926—8.01.1928).

В 1928 избран руководителем Польского Туристического Клуба

В сентябре 1939 после оккупации Польши войсками вермахта, через Румынию и Францию эмигрировал в Англию. Читал лекции польским студентам.

Умер в 1946 году в военном госпитале.

Награды 
 Серебряный Крест ордена Virtuti Militari
 Командорский Крест Ордена Возрождения Польши
 Офицерский Крест Ордена Возрождения Польши
 Крест Независимости
 Крест Храбрых (трижды)
 Золотой Крест Заслуги
 Кавалер Ордена Почётного легиона (Франция)
 Командорский крест Ордена Леопольда I (Бельгия)

Литература 
 Piotr Stawecki. Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918—1939. — , 1994. — S. 125. — ISBN 83-11-08262-6.

Ссылки 
 gen. bryg. dr Roman Górecki

Общественные деятели Польши
Генералы бригады (II Речь Посполитая)
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Выпускники Львовского университета
Министры Польши
Доктора юридических наук
Президенты футбольных клубов
ФК «Легия»